Дэ́вид То́мпсон:
 Томпсон, Дэвид (1770—1857) — исследователь, картограф, мехоторговец.
 Томпсон, Дэвид Престон (1834—1901) — 6-й губернатор территории Айдахо, 24-й мэр Портленда.
 Томпсон, Дэвид О’Нил (род. 1954) — американский баскетболист.
 Томпсон, Дэвид Джон Ховард  (род. 1961) — премьер-министр Барбадоса (с 16 января 2008 года), лидер Демократической лейбористской партии.
 Томпсон, Дэвид Энтони (род. 1977) — английский футболист, полузащитник.